Kaczyński este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Jarosław Kaczyński (n. 1949), politician polonez
 Lech Kaczyński (1949-2010), politician polonez

Nume de familie poloneze